Příjmení Hataš nese více různých osobností:

 Anna Františka Hatašová (1728–1781) – česká operní pěvkyně-sopranistka
 Dismas Hataš (1724–1777) – český houslista a klasicistní hudební skladatel
 Jindřich Krištof Hataš (1739–1808) – český houslista a skladatel
 Lenka Hatašová (* 1969) – česká profesionální fotografka